QOB est un code signifiant « Pouvez-vous communiquer en radiotéléphonie sur la fréquence 2_182 kHz ? » selon le code Q.

Le radiotélégraphiste fait en code morse : --.- --- -..., qui signifie QOB.

Note et référence 

Code Q